Moma steht für:

 Moma (Fluss), ein Nebenfluss der Indigirka in der Republik Sacha (Jakutien), Russland
 Moma (Distrikt), ein Distrikt in Mosambik
 Moma (Stadt), Stadt im gleichnamigen Verwaltungsgebiet in Mosambik
 Moma (Demokratische Republik Kongo), Stadt in der Provinz Kasaï-Central
 Moma (Angola), Gemeinde im Landkreis Quela
 Moma (Noctuidae), eine Gattung der Eulenfalter (Noctuidae)
 Moma-Klasse, eine Baureihe von Vermessungsschiffen

Moma ist ein Teil des Familiennamens von:
 Laetitia Moma Bassoko (* 1993), kamerunische Volleyball-Nationalspielerin

moma steht für:
 Modellstadt Mannheim in der Modellregion Rhein-Neckar, siehe E-Energy #Geförderte Modellregionen
 ZDF-Morgenmagazin, Fernsehsendung des ZDF

MOMA steht für:
 Mars Organic Molecule Analyser, ein wissenschaftliches Gerät des ExoMars Rovers, siehe ExoMars Rover #Instrumente des Rovers
 ARD-Morgenmagazin, Fernsehsendung der ARD

MoMA steht für:
 Museum of Modern Art, Kunstmuseum in New York

Siehe auch:
 Momagebirge in Ostsibirien
 Momma

Abkürzung